Il doppio  del Bancolombia Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sebastián Prieto e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma Zeballos ha partecipato allo U.S. Men's Clay Court Championships 2010.

Prieto ha fatto coppia con Giovanni Lapentti, ma ha perso in semifinale contro Dominik Meffert e Philipp Oswald.

Franco Ferreiro e Santiago González hanno battuto in finale 6–3, 5–7, [10–7] Meffert e Oswald.

Teste di serie 

 Franco Ferreiro /  Santiago González (campioni)
 Dominik Meffert /  Philipp Oswald (finale)

 Diego Cristín /  Marcio Torres (primo turno) 
 Ricardo Hocevar /  João Souza (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Bancolombia Open 2010